SRCIN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 055 амінокислот, а молекулярна маса — 112 453.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як екзоцитоз, альтернативний сплайсинг, метилювання. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних контактах, клітинних відростках, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки